Геловані Арчил Вікторович (1915—1978) — радянський воєначальник, маршал інженерних військ.
 Геловані Михайло Георгійович (1893—1956) — грузинський актор театру і кіно, режисер.
 Геловані Софо (1984) — грузинська співачка, учасниця пісенного конкурсу Євробачення.

Грузинські прізвища